Angelique Kerber era la detentrice del titolo, ma si è ritirata in semifinale contro Sloane Stephens.

In finale la Stephens ha sconfitto Elena Vesnina con il punteggio di 7-64, 6-2.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (semifinale, ritirata)
  Belinda Bencic (secondo turno)
  Venus Williams (terzo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Sara Errani (semifinale)
  Andrea Petković (secondo turno)
  Sloane Stephens (campionessa)
  Madison Keys (secondo turno)
  Jelena Janković

 Samantha Stosur (terzo turno)
 Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Dar'ja Gavrilova (terzo turno)
 Irina-Camelia Begu (quarti di finale)
 Dar'ja Kasatkina (quarti di finale)
 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Misaki Doi (primo turno)
<li> Eugenie Bouchard (secondo turno, ritirata)

Wildcard 

  Frances Altick (primo turno)
  Louisa Chirico (terzo turno)

 Shelby Rogers (primo turno)

Qualificate 

  Cindy Burger (primo turno)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Lesley Kerkhove (primo turno)

 Aleksandra Krunić (primo turno)
 Kristína Kučová (terzo turno)
 Naomi Ōsaka (primo turno)
 Elena Vesnina (finale)

Lucky loser 

  Jana Čepelová (secondo turno)

 Patricia Maria Tig (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Volvo Car Open 2016
WTA Tour 2016